Damone steht für: 

 Damone (Band), US-amerikanische Rockband 
 Damone (Tochter des Danaos), eine der fünfzig Danaiden aus der griechischen Mythologie 

Damone ist der Familienname folgender Personen: 

 Vic Damone (1928–2018), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Damon